Ferula affinis är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Ferula affinis ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
affinis